Албашкино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лычёвская волость».

Расположена в центре района, в 19 км к юго-востоку от Великих Лук.

Население

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района